Griswold House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Griswold House (Guilford, Connecticut), NRHP-ID 75001929
 Griswold House (Sausalito, Kalifornien), NRHP-ID 85002306